Провізе́-е-Пленуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 135 км на схід від Ам'єна, 30 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Провізе-е-Пленуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Провізе-е-Пленуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена